Rhodin ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Rhodin (1897–1971), schwedischer Zirkusartist
 Anders G. J. Rhodin (* 1949), US-amerikanischer Herpetologe
 Margaretha Rhodin, Opfer der Hexenverfolgung in Wildungen, siehe Susanne Weber 
 Teddy Rhodin (1919–2004), schwedischer Choreograph
 Thomas Rhodin (* 1971), schwedischer Eishockeyspieler